Чемпионат Люксембурга по футболу 1968/1969 — 55-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1968/1969
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1968 году
Спорт в Люксембурге в 1969 году